La fille ASMA ou Asma peut désigner :
 une fille très malheureuse () ;
L'Association pour la Sauvegarde de la Maison Alsacienne
 une association d’Action Sociale du Ministère de l’agriculture, en France ;
 Asma (en ) est également un prénom arabe qui signifie sublime ou encore en haut du ciel.